Павел Изосимович Авдонин — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Шалы, ныне Атюрьевского района Республики Мордовия. Член КПСС.

В 1940—2001 гг.:
 штурман в Мелитопольском авиационном училище,
 участник Великой Отечественной войны, командир миномётного взвода 1-го Украинского фронта, штурман тяжелого бомбардировщика 2-й воздушной Армии 1-го Украинского фронта, адьютант  2-й эскадрильи 91 истребительного авиаполка  256 иад 2-й воздушной армии,
 на руководящих должностях в ВВС Советской Армии,
 1966-1968 начальник штаба 240-й истребительной авиационной дивизии
 начальник штаба 23 ВА
 начальник штаба 16-й воздушной армии (ГДР)
 -1975 заместитель командующего 1-й Дальневосточной воздушной армии по боевой подготовке.
 1975-1987 возглавлял специальное ядерное управление (№ 6) в аппарате Главнокомандующего ВВС.
 ответственный работник комитета ветеранов войны СССР.

Генерал — майор авиации (6.11.1970). Генерал — лейтенант авиации (14.02.1978).

Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Умер в Москве в 2001 году. Похоронен на Троекуровском  кладбище.

Сын - Валерий Павлович Авдонин (01.02.1948), генерал-лейтенант авиации.

Ссылки 
 Авдонин
 Авдонин
 https://slide-share.ru/urozhenci-atyurevskogo-rajona-uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojni-chast-553476
 https://saransk.bezformata.com/listnews/den-v-istorii-mordovii-8-fevralya/54701136/

Генерал-лейтенанты авиации (СССР)